rejon szaliński – rejon w Czeczenii, w Rosji
 rejon szaliński – rejon w obwodzie swierdłowskim, w Rosji